Йорген Перссон ()
 Перссон, Йорген (кинооператор) (род. 1936) — шведский кинооператор.
 Перссон, Йорген (игрок в настольный теннис) (род. 1966) — многократный чемпион мира и Европы, экс первая ракетка мира.